

Musica 
Europop – genere musicale
Europop – album degli Eiffel 65 del 1999

Televisione 
Europop – programma televisivo italiano